Wesele Figara – opera Mozarta
 Wesele Figara – utwór dramatyczny Pierre’a Beaumarchais’go
 Wesele Figara – spektakl Teatru Telewizji w reż. Czesława Wołłejki